Хаитов — фамилия.

Известные носители:
 Хаитов, Азиз (1989—2010) — узбекский футболист, играл за клуб «Пахтакор».
 Хаитов, Актам Ахмадович (род. 1974) — узбекский политик, министр труда (2006—2014), депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (с 2019).
 Хаитов, Муса Рахимович (род. 1979) — российский иммунолог, членкор РАН (2016), сын Р. М. Хаитова.
 Хаитов, Расул (род. 1984) — узбекский футболист, игрок клуба «Согдиана».
 Хаитов, Рахим Мусаевич (1944—2022) — советский и российский иммунолог, директор Института иммунологии России (1988—2014), отец М. Р. Хаитова.
 Хаитов, Рашид Нормаматович — узбекский политик, депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса (2005—2010).
 Хаитов, Сапарбай Сабурович — туркменский политик, депутат Верховного Совета (1990—1994).

См. также